Universidad de la Salle puede hacer referencia a:

 La Universidad de la Salle, una universidad de Estados Unidos; 
 La Universidad de la Salle, una universidad de México; 
 La Universidad de la Salle, una universidad de Colombia; 
 La Universidad de la Salle, una universidad de Bolivia; 
 La Universidad de la Salle, una universidad de Filipinas;